Droga krajowa nr 15 (Czechy)
 Droga krajowa nr 15 (Polska)
 Droga krajowa nr 15 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 15 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A15